Hausruck steht für:

 Hausruck, Hügelkette im Alpenvorland, Oberösterreich
 Hausruck (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich